Uvita el término puede referirse a:

 uvita, planta de la familia de las palmeras;
 uvita, mineral usado como gema en joyería; o
 Uvita, bebida alcohólica uruguaya.